Ряза́нский Спа́со-Преображе́нский монасты́рь — православный мужской монастырь, основанный около XIII века рядом с архиерейским домом (Духовной консисторией) в Рязанском кремле.

История 
История монастыря связана с историей города, который был заложен епископом Муромским и Рязанским Арсением. Древние летописи говорят о монастыре как о Преображенском, «что внутри города». Во время монголо-татарского нашествия Переславль-Рязанский принял беженцев из разоренной Старой Рязани, а в 1288 сюда перенес свою кафедру святитель Василий Рязанский.

Существует предание, что монастырь был основан в это же время — в конце XIII-го или в начале XIV-го века. Скорее всего обитель была основана при Великом князе Олеге Ивановиче. Об устройстве обители заботился Великий князь Рязанский Иван Васильевич, который в 1467 году своей грамотой пожаловал ей земли.

В 1501 году по новой грамоте князя Федора Васильевича монастырю было подарено село Гавриловское.

В 1522 году в Переславле-Рязанском началась традиция, по которой утренний благовест в городе начинался с колокольни Спасского собора монастыря. Особый статус обители подчеркивался тем, что его настоятели издревле носили статус архимандритов, а не игуменов. При царе Иване Грозном спасские архимандриты стали неизменно присутствовать на Московских Соборах. В 1653 году монастырю была выдана патриаршая грамота, поддержанная царским указом, по которым настоятели стали иметь право носить во время богослужений белую шапку. Позже им было предоставлено право также употреблять ковёр, как это принято во время архиерейской службы.

В 1742 году вышел указ Святейшего Синода награждать архимандритов наперсным крестом для повседневного ношения, что должно было их отличать от игуменов. Таким образом Спасские настоятели получили ещё одно отличие от настоятелей других монастырей.

В 1757 году епископ Рязанский своим указом определил монастырь в первостепенные и с этого времени в монастыре появились наместники. Со второй половины XVIII века архимандриты Спасского монастыря стали возглавлять Епаршую семинарию, что повышало престиж как монастыря, так и духовного учебного заведения.

В 1920 году монастырь был закрыт.

В 1996 году по благословению архиепископа Рязанского и Касимовского Павла начала возрождаться монастырская жизнь. Государство стало передавать в пользование новообразованной общины здания монастыря.

До нашего времени сохранился монастырский комплекс XVI—начала XX века.

Особо чтимые реликвии монастыря — иконы Спаса Нерукотворного, Божией Матери «Умягчение злых сердец», Божией Матери «Нечаянная Радость», частицы мощей святителя Феофана, Луки Крымского, Матроны Московской.

Монастырские постройки 

Несколько веков монастырь стоял деревянным. Он перенес несколько пожаров и разрушений, одно из которых пришлось на время нападения отрядов гетмана Петра Сагайдачного и войск королевича Владислава на Переяславль Рязанский. В 1647 году сильный пожар уничтожил все деревянные постройки кремля и весь монастырь.

В 1640-х годах была возведена первая каменная церковь Богоявления Господня, у которой было два придела — во имя Покрова Божией Матери и во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Вместе с ней была возведена колокольня на шесть колоколов. Соборный храм Преображения Господня был построен в 1702 году купцом Михаилом Федоровичем Немчиновым.

К концу XIX века монастырь был окружен каменной оградой с двумя бышнями общей протяженностью 189 саженей, примыкавшей к зданию духовной консистории.

Известные архимандриты 
В скобках даны годы упоминания.

 Меркурий
 Иоаким
 Иона
 Геннадий
 Феодосий
 Иона
 Ефрем
 Серапион
 Нафанаил
 Васьян
 Савва
 Феодосий
 Феогност
 Феодосий
 Феодосий
 Иосиф
 Авраам
 Иоанн (1461)
 Кассиан (1535-39)
 Иосиф
 Иосиф
 Митрофан
 Симеон (1564)
 Иона Ремезов (1581-99)
 Иов
 Тихон
 Трифон (1606)
 Рафаил (1613-18)
 Дионисий (1619-21)
 Ефрем (1623-35)
 Герасим (1635-38)
 Савва (1644)
 Феодорит (1642)
 Боголеп (1647-73)
 Иосиф (1674-82)
 Филарет (1683-1700)
 Лев (1701-1720)
 Михаил Копцев (1720-28)
 Ануфрий (1728-37)
 Алимпий (1738-1741)
 Давид Данилевич (1741-49)
 Ефрем (1754-1756)
 Сергий (1756-1760)
 Антоний Ядрило (1761-1813)
 Иероним Алякринский (1813-28)
 Илиодор Чистяков (1828)
 Аполлинарий (1828-29)
 Гедеон Вишневский (1829)
 Арсений (1830-31)
 Феодотий (1831-37)
 Афанасий (1837-40)
 Антоний (1840-58)
 Макарий (1858-60)
 Ювеналий (1860-67)
 Игумен Евфимий (Шапкин) (с 2015)

Литература 
 
 Денисовъ Л. И. Православные монастыри всѣхъ 1105 нынѣ существующихъ въ 75 губерніяхъ и областяхъ Россіи. М., 1908. С. 712.
 С. В. Булгаков «Русские монастыри в 1913 году».

Ссылки 
 Официальный сайт Спасо-Преображенского монастыря г. Рязани
 Официальный сайт Спасо-Преображенского монастыря г. Рязани (старая версия)
 Рязанская епархия. Спасо-Преображенский мужской монастырь города Рязани

Примечания 

Монастыри по алфавиту
Монастыри Рязани